Arley (Alabama)
Arley (Cheshire)
Arley (Warwickshire)

Desambiguações de topônimos